In 2003 werd de negende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 13 februari tot 22 maart. Vitória werd de winnaar. 

Aan de competitie namen clubs deel uit de staten staten Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, en Sergipe.

Voorronde

Knockout-fase

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2003
Copa do Nordeste